

Ожидаемые события

2060 год 
 30 апреля — полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать на территории России.

2061 год 
 20 апреля — полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать на территории России.
 16—17 июня — комета Галлея подойдёт к Земле на минимальное расстояние — ок. 0,35 а. е. (52,3 млн км).
 28 июля — комета Галлея достигнет своего перигелия — ближайшей к Солнцу точки. Последний раз это событие произошло 9 февраля 1986 года.

2063 год 
 24 августа — полное , которое можно будет увидеть на юге Восточной Сибири, в северо-восточном Китае, в Японии и на островах Тихого океана.

2065 год 
 11 ноября — прохождение Меркурия по диску Солнца.
 22 ноября 12:45 UTC — затмение Юпитера Венерой. С Земли это будет очень трудно наблюдать, так как удаление Венеры и Юпитера от Солнца в это время будет всего 7 градусов. Это событие станет первым затмением одной планеты другой после 3 января 1818 года, однако следующее произойдёт менее чем через два года, 15 июля 2067 года.

2067 год 
 15 июля 11:56 UTC — затмение Нептуна Меркурием. Это редкое событие будет очень трудно наблюдать с Земли.
 Октябрь — радиопослание «Космический зов», отправленное с 70-метрового евпаторийского радиотелескопа в 1999 году в рамках программы послания внеземным цивилизациям, достигнет своей цели — звезды HD 178428.

2068 год 
 Ожидается, что спустя 100 лет после заложения будет вскрыта капсула времени в памятнике «Helium Centennial Time Columns Monument».
 При отсутствии изменений закона об авторском праве США герои комиксов издательства DC Comics Супермен и Бэтмен станут общественным достоянием.
 По расчётам учёных, траектория движения астероида Апофис может проходить на опасно близком расстоянии от Земли.

2069 год 
 Ноябрь — радиопослание «Космический зов», отправленное с 70-метрового евпаторийского радиотелескопа в 1999 году в рамках программы послания внеземным цивилизациям, достигнет своей цели — звезды 16 Лебедя.

Метафизические теории 
 Исаак Ньютон предсказал, что мир, согласно его интерпретации Библии, закончится не раньше 2060 года.
 Датский астролог и композитор Дэйн Рудьяр, который был влиятельным участником движении Нью-эйдж, в 1972 году предсказал, что эра Водолея начнётся в 2062 году н. э.

Вымышленные события 
 В 2062 году в песне группы Rush «2112» в результате межгалактической войны государства объединяются в Солнечную Федерацию и к власти приходят Священники Храмов Сирникса.
 В 2065 году происходят события игры Call of Duty: Black Ops III.
 В 2069 году происходят события игры Syndicate 2.

См. также

Примечания 

2060-е годы